Le terme Fido peut avoir plusieurs significations.

Art, divertissement et média
 Fido face à son destin est un album de bande dessinée de Sébastien Lumineau
 Fido est un film canadien sorti en 2006 réalisé par Andrew Currie
 Fido (groupe), un groupe punk/rock de Melbourne, Australie
 Fido, un des membres de Alexis y Fido, un groupe de reggaeton
 Il pastor fido est un opéra en trois actes de Georg Friedrich Haendel
 Il Pastor Fido est le nom d'une œuvre de Nicolas Chédeville, Opus 13 (1737), parfois encore attribuée à Vivaldi 
 Fido Dido, un personnage de fiction associé à la marque 7 Up
 Fairfield Industrial Dog Object, ou Fido, une sculpture à Fairfield, Victoria, Australie

Informatique et internet
 La FIDO ("Fast IDentity Online") Alliance est un consortium d'industriels lancé pour résoudre les problématiques d'interopérabilité des solutions d'authentification forte
 Fido est une entreprise de téléphonie mobile canadienne
 Fidonet est un réseau mondial utilisé pour la communication entre BBS
 Un Microcontrôleur, version de Freescale ColdFire (partie de la of the famille Motorola 68000)
 .fido un type de format de fichier de données graphique de Cineon

Toponyme 
 Fido, une commune du Burkina Faso

Monde canin
 Fido est une marque d'aliments pour chiens.
 Fido est un chien du  connu pour son attachement à son maître décédé.

Militaire et espace
 Détecteur d'explosifs Fido, un détecteur d'explosifs portatif
 Fog Investigation and Dispersal Operation, un système de dispersion du brouillard développé durant la Seconde Guerre mondiale
 Mine Mark 24 ou FIDO, une torpille acoustique américaine utilisée durant la Seconde Guerre mondiale
 Roger Grosjean, un agent double du MI5 (nom de code Fido) durant la Seconde Guerre mondiale